Полона Герцог і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але цього разу Стрицова вирішила не брати участі.
Герцог грала в парі з Петрою Мартич, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Петра Цетковська і Рената Ворачова.  
Марія Коритцева і Іоана Ралука Олару виграли титул, у фіналі перемігши пару Лурдес Домінгес Ліно і Аранча Парра Сантонха з рахунком 3–6, 6–1, [10–4]

Сіяні пари 

  Джилл Крейбас /  Едіна Галловіц-Халл (1-ше коло)
  Полона Герцог /  Петра Мартич (чвертьфінал)
  Анна-Лена Гренефельд /  Іпек Шенолу (чвертьфінал)
  Елені Даніліду /  Ясмін Вер (1-ше коло)

Основна сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Abierto Mexicano Telcel, жінки, парний розряд
Abierto Mexicano Telcel 2011